Ayiana (prénom) : un prénom féminin d'origine amérindienne
 Ayiana : un personnage de la série Stargate SG-1.

en:Ancient characters in Stargate#Ayiana